Balanche ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Balanche (* 1990), Schweizer Mountainbikerin
 Gérard Balanche (* 1968), Schweizer Skispringer